Christian Neureuther ist der Name folgender Personen:

* Christian Neureuther (Keramiker) (1868–1921), deutscher Kunstkeramiker
 Christian Neureuther (Skirennläufer) (* 1949), deutscher Skirennläufer